Григорий Окунев:
 Окунев, Григорий Александрович (1787—1839) — полковник, участник Отечественной войны 1812 года.
 Окунев, Григорий Николаевич (1823—1883) — русский дипломат, тайный советник.
 Окунев, Григорий Селиверстович (1923—2002) — Герой Советского Союза.
 Окунев, Григорий Сергеевич (1900—1938) — советский политработник, начальник политуправления Тихоокеанского флота.